Сборная Чили по футболу в третий раз в своей истории приняла участие на чемпионате мире по футболу в 1962 году. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля, как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире. В финальной части Роха заняли второе место в своей группе, успешно выйдя из группы, а по итогам турнира чилийцы достигли наивысшего достижения за всю историю участия на мундиалях, заняв третье место, в том числе из-за сплочения нации после Великого Чилийского землетрясения, произошедшего за два года до начала чемпионата.

Выборы организатора чемпионата мира по футболу 1962 
Заявки:
 
 
 

Итоги
 , 32 голоса
 , 11 голосов
  отказалась от борьбы

Отборочный турнир

Финальный раунд

Групповой раунд

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3 место

Сборная

Чили

Примечания 

1962
Чили